Kazura peut renvoyer à :
 Jean Bosco Kazura, militaire rwandais.
 Kazura, personnage de Samurai Deeper Kyo.